Пещерная — топоним:

Пещерная — посёлок в Челябинской области
Пещерная — ж.-д. станция в Челябинской области.

Реки

Пещерная (приток Южной Талицы) — река в Свердловской области.
Пещерная (впадает в Японское море) — река в Тернейском районе Приморского края (до 1972 года — Кулумбе, Куле; притоки: Малая-, Средняя-, Левая-, Правая Пещерная).
Пещерная (приток Аральской) — река в Углегорском районе Сахалинской области.

См. также 
Пещерный